Caeiro ist der Familienname folgender Personen:

  Alberto Caeiro (1888–1935; weitere Heteronyme: Ricardo Reis, Álvaro de Campos), portugiesischer Dichter, Schriftsteller und Geisteswissenschaftler siehe Fernando Pessoa
 Domingos dos Santos Caeiro, osttimoresischer Politiker
 José Caeiro da Mata (1877–1963), portugiesischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Teresa Caeiro (* 1969), portugiesische Juristin und Politikerin (CDS-PP)

Siehe auch:
 Cairo